Râul Valea Fânețelor se poate referi la unul din următoarele cursuri de apă din România:

 Valea Fânațelor - afluent al râului Mureș
 Valea Fânațelor - afluent al  Pârâului Șerpuit
 Valea Fânațelor - afluent al râului Someșul Mic

 Valea Fânețelor - afluent al râului Barcău
 Valea Fânețelor - afluent alrâului Gârbova